Ви́ктор Никола́евич Комлёнок (; 23 февраля 1979 год, Кишинёв, СССР) — молдавский футболист, который играл на позиции полузащитника, выступал за сборную Молдавии.

Биография 
С четырёх лет Комлёнок параллельно с футболом занимался шахматами, имел второй взрослый разряд. Вопреки совету отца, предпочёл футбол.

Клубная карьера 
Комлёнок начал свою карьеру в 1995 году в клубе «Конструкторул». В 2001 году он отправился в «Шериф». Летом 2004 года он переехал на Украину, где защищал цвета «Спартака» из Ивано-Франковска. Зимой 2005 года он вернулся в Молдавию, перейдя в другой тираспольский клуб, «Тилигул-Тирас», а затем — в кишинёвскую «Дачию». В июле 2005 года он снова уехал на Украину, где играл в составе «Оболони». Сезон 2007/08 он провёл в российском СКА (Ростов-на-Дону), а в феврале 2009 года подписал контракт с азербайджанской «Габалой», летом 2009 года он вернулся в «Оболонь». В июне 2010 года он перешёл в казахский «Акжайык».

Международная карьера 
15 августа 2001 года он дебютировал в составе сборной Молдавии в матче против Португалии, его команда проиграла со счётом 3:0. После ещё двух игр Комлёнок не вызывался в сборную на протяжении шести лет. В двух матчах квалификации на Евро-2008 выходил с капитанской повязкой. Свой последний матч за сборную он сыграл 9 сентября 2009 года в рамках квалификации на чемпионат мира 2010, Молдавия сыграла вничью с Грецией 1:1. В общей сложности за Молдавию он сыграл 19 матчей.

Пляжный футбол 
После ухода из большого футбола Комлёнок перешёл в пляжный футбол. В составе «Джокера-Торнадо» выиграл национальный чемпионат, а также стал лучшим пляжным футболистом 2013 года. Позже создал свою команду под названием «Анже» и заявил её в чемпионат по пляжному футболу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Молдавии
Игроки сборной Молдавии по футболу
Игроки ФК «Тирасполь»
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Тилигул-Тирас»
Игроки ФК «Дачия» Кишинёв
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Искра-Сталь»
Игроки в пляжный футбол